Са́нтос, Са́нтус (, , «святі»; також варіанти  або , «від святих») — іспанське прізвище, що має різне звучання у різних мовах та діалектах. Також зустрічаються інші іберійські граматичні форми — De Santo, De Santos, Del Santo, Santi, Santis, Santiz, Senti, Sentis тощо. Португальською — Сантуш.

Особи

Політики 
 Едуардо Сантос — 15-й президент Колумбії.
 Педро Абад Сантос — діяч філіппінського національно-визвольного руху.
 Хосе Сантос Гвардіола — президент Гондурасу (1856—1862).
 Хуан Мануель Сантос — президент Колумбії.

Спортсмени 
 Адерлан Сантос — бразильський футболіст.
 Алекс Тейшейра Сантос — бразильський футболіст.
 Андерсон Сантана дос Сантос — бразильський футболіст.
 Вінстон Сантос — венесуельський борець греко-римського та вільного стилів.
 Даніель Сантос — пуерториканський професійний боксер, призер Олімпійських ігор, чемпіон світу в двох категоріях.
 Даніло Маріотто дос Сантос — бразильський футболіст.
 Данте Бонфім Коста Сантус — бразильський футболіст.
 Джалма Сантус — бразильський футболіст.
 Джовані дос Сантос — мексиканський футболіст.
 Джонатан дос Сантос — мексиканський футболіст.
 Жуан Сілвейра дус Сантус — бразильський футболіст.
 Жуніур дус Сантус — бразильський спортсмен.
 Ісмаїлі Гонсалвіс дус Сантус — бразильський футболіст.
 Крістіан Сантос — венесуельський футболіст.
 Крістіані Сантус — бразильська спортсменка,.
 Лоран Дос Сантос — французький футболіст.
 Лугелін Сантос — домініканський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Маріо Аугусто Сантос — бразильський дипломат.
 Нілтон Сантус — бразильський футболіст.
 Оскар дус Сантус — бразильський футболіст.
 Родолфо Андріолі Елой Сантос — бразильський футболіст.
 Ронієлітон Перейра Сантос — бразильський футболіст
 Сержіо Сантос — бразильський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Сержіо Клаудіо дос Сантос — бразильський футболіст.
 Фредді дос Сантос — норвезький футболіст.
 Фредеріку Родрігес Сантус — бразильський футболіст.
 Франсілеуду Сантус — туніський футболіст.
 Альберто Сантос-Дюмон — піонер авіації.
 Жилмар дос Сантос Невес — бразильський футболіст.
 Жоземар дос Сантос Сілва — бразильський футболіст, нападник «Можи-Мірінаа».
 Рейналдо дос Сантос Сілва — бразильський футболіст, нападник клубу «Карабах».
 Робін А Мо-Сантос — американська волейболістка, олімпійська медалістка.
 Сантос Урдінаран — уругвайський футболіст, нападник.

Топоніми

Сантус (Сан-Паулу) — муніципалітет.

Вілар-де-Сантос — муніципалітет.
 Лос-Сантос (Саламанка) — муніципалітет.

Лос-Сантос (провінція)

Сантус (Верхні Піренеї) — муніципалітет.

Футбольні клуби 
 Сантос (футбольний клуб) — бразильський футбольний клуб.
 Сантос Лагуна — мексиканський футбольний.

Див. також 
 Санчес
 Лос-Сантос

Португальські прізвища